Licht und Schatten steht für:

 Licht und Schatten (Karat), Album
 Licht und Schatten (Zeitschrift), illustrierte Wochen- bzw. Monatsschrift für Schwarzweiss-Kunst und Dichtung 
 Tatort: Licht und Schatten, Fernsehfilm
 Licht & Schatten (Album), Musikalbum von Glasperlenspiel
 Licht und Schatten (Polka), Polka von Johann Strauss Sohn von 1875